Липин — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 
 Липин, Вячеслав Николаевич (1858—1930) — советский металлург.
 Липин, Григорий Владиславович (род. 1986) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Липин, Максим (род. 1992) — эстонский футболист.
 Липин, Николай Иванович (1812—1877) — русский инженер.



Топоним 
 Липин — хутор, Александрово-Гайский район, Саратовская область, Россия.
 Липин — уезд Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу, КНР.

См. также 
 Липин Бор